Шевниця — село в Польщі, у гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства.
 Шевниця — поселення в Словенії, в общині Мирна, регіон Південно-Східна Словенія.